Білоусівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Білоусівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Білоусівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Білоусівська сільська рада — Полтавська область, Чорнухинський район
 Білоусівська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район
 Білоусівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район
 Білоусівська сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район